Бернадський — прізвище.

Відомі носії 
 Бернадський Валентин Данилович (1917—2011) — радянський, український живописець. Народний художник України та народний художник Росії.
 Бернадський Віктор Миколайович (1890—1959) — радянський історик, педагог; доктор історичних наук (1955), професор (1956).
 Бернадський Віталій Олегович — український шахіст.
 Бернадський Євстахій Юхимович — російський художник
 Бернадський Олег Дмитрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у процесі російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бернадський Сергій Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бернадський Юрій Йосипович — вчений-стоматолог